Pare – gruppo etnico della Tanzania 
 Pare – lingua bantu
 Pare – singolo di Ghali del 2022
 Monti Pare – monti della Tanzania

Pagine correlate 
 Parè
 Paré
 Parre